Kulmunkijärvi kan syfta på ett antal insjöar:

Finland
Kulmunkijärvi (sjö i Finland),  (19 ha)

Sverige
Kulmunkijärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (14 ha)
Kulmunkijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (9,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn